Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Chorowski – polski inżynier mechanik
 Maciej Chorowski – polski inżynier